Спондиліді́ні ( Audinet-Serville, 1832) — малочисельна триба жуків у підродині Асеміни (родина Вусачі) яка налічує всього 3 роди, розповсюджених у Європі, Азії та Північній Америці.

Найбільші роди 
 Neospondylis Sama, 2005
 Scaphinus LeConte, 1851
 Spondylis Fabricius, 1775

Література 
 Saalas U., 1936 — Über das Flügelgeäder und die phylogenetische Entwicklung der Cerambyciden — Annales Zoologici Societatis Zoologicae-Botanicae Fennicae Vanamo 4 (1): 1-193.
 Ulrich Bense: Longhorn Beetles. Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe. Margraf, Weikersheim 1995.

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Асеміни